Csollány ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Csollány (1932–2018), niederländische Übersetzerin
 Szilveszter Csollány (1970–2022), ungarischer Turner